Fernando Martínez (1921-2010) – montatore messicano 
 Fernando Martínez – attore 
 Fernando Martínez Pan (n. 1979) – cestista uruguaiano
 Fernando Martínez – giocatore di baseball dominicano
 Fernando Martínez – pugile argentino
 Fernando Martínez (Fernando Rafael "Chito" Martínez Silva, n. 1977) – calciatore venezuelano
 Fernando Martínez – atleta messicano

 Luís Fernando Lojudice Martinez, noto come "Martinez" – calciatore brasiliano
 Fernando Martínez (Fernando Martínez Rubio, noto come "Fernando", n. 1990) – calciatore spagnolo